|-
| 178301 - ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 178302 - ||  || 15 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178303 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 178304 - ||  || 6 aprilie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178305 - ||  || 15 aprilie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178306 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 178307 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 178308 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 178309 - ||  || 12 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178310 - ||  || 12 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178311 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178312 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178313 - ||  || 4 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178314 - ||  || 8 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178315 - ||  || 6 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178316 - ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178317 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178318 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178319 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178320 - ||  || 26 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178321 - ||  || 24 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178322 - ||  || 26 mai 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178323 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178324 - ||  || 23 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178325 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178326 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178327 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178328 - ||  || 21 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178329 - ||  || 24 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178330 - ||  || 24 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178331 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178332 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178333 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178334 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178335 - ||  || 27 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178336 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178337 - ||  || 24 octombrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 178338 - ||  || 19 octombrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 178339 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178340 - ||  || 20 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178341 - ||  || 21 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178342 - ||  || 22 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178343 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178344 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178345 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178346 - ||  || 19 noiembrie 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 178347 - ||  || 16 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178348 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178349 - ||  || 19 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178350 - ||  || 22 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178351 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178352 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178353 - ||  || 11 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178354 - || 1996 RX || 10 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 178355 - ||  || 7 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178356 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178357 - ||  || 5 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178358 - ||  || 8 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178359 - ||  || 3 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178360 - ||  || 11 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178361 ||  || 28 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 178362 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178363 - ||  || 8 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 178364 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178365 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178366 - ||  || 1 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178367 - ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178368 - ||  || 9 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178369 - ||  || 7 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178370 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178371 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178372 - ||  || 7 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178373 - ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178374 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178375 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 178376 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 178377 - ||  || 5 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 178378 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178379 - ||  || 28 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178380 - ||  || 28 mai 1997 ||  || 
|-
| 178381 - ||  || 2 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178382 - ||  || 7 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178383 - ||  || 5 august 1997 ||  || , 
|-
| 178384 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178385 - ||  || 3 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178386 - ||  || 7 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178387 - ||  || 11 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178388 - ||  || 21 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178389 - ||  || 21 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178390 ||  || 1 martie 1998 ||  || 
|-
| 178391 - ||  || 20 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178392 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178393 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178394 - ||  || 24 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178395 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178396 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178397 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178398 - ||  || 29 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178399 - ||  || 25 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178400 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-